Alejandro Fidalgo Conde (Corcubión, La Coruña, el 20 de abril de 1985, y más conocido como Álex Fidalgo) es un periodista, locutor de radio, podcaster y presentador de televisión español. Actualmente conduce el podcast conversacional Lo que tú digas, en cuyos episodios charla con personalidades de diversos ámbitos. Antes fue miembro de los equipos de La rosa de los vientos y No son horas de Onda Cero, y también formó parte del equipo del programa nocturno La parroquia, en la misma cadena, hasta su cierre en 2016.

Trayectoria profesional

Radio 
Natural de Corcubión (provincia de La Coruña), sus primeros pasos en la radio los da en 1998, con doce años, en la pequeña emisora municipal Radio Neria. En 2004 empieza la carrera de Periodismo en la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, y durante las vacaciones de verano se incorpora al equipo de la emisora Radio Nordés (Cadena SER), en Galicia, donde presenta la edición estival del magacín Vivindo A Costa da Morte, con tertulias, entrevistas y concursos. También colabora en los boletines informativos e incluso llega a locutar notas necrológicas.

Tras licenciarse, en 2008 se incorpora al Máster de Radio de la Universidad Rey Juan Carlos. Durante esta etapa realiza prácticas en la emisora local Onda Madrid, colaborando en los programas Hoy en Madrid y En Marcha. Terminado el máster, en 2009 es seleccionado por Onda Cero para sus becas de verano. Durante estos meses destaca su participación en el programa La Mirilla, donde su sección "El Pasacalles", en la que a modo de monólogo repasaba las noticias más curiosas del día, tiene buena acogida por parte de la audiencia.

Un año después vuelve a Onda Cero, cuando El Monaguillo decide contar con él para su programa La Parroquia, tras la baja temporal de un miembro de su equipo. Simultáneamente, colabora también en el programa No son horas de José Luis Salas, en la misma emisora. Con ellos estará hasta 2012, momento en el que se reincorpora la persona a la que estaba sustituyendo.

Tras dejar las madrugadas de Onda Cero, Josep Lobató, presentador y director de la emisora en línea Happy FM, piensa en él para dirigir y presentar cada tarde el show Animal Party!. El equipo del programa lo completan Fernando Bajón, Anna 'Banana' y Ainhoa del Castillo. A los pocos meses, Álex decide dejar la emisora para centrarse en otros proyectos.

No será hasta 2014, tras una breve aventura televisiva, cuando vuelva a la radio. Ese año, el reconocido locutor José Antonio Abellán decide contar con él para su nuevo proyecto: Radio 4G. En esta emisora, participa en los programas La Jungla, Nada que ver y La Marmota. Así mismo, presenta La Jungla de Verano con Felipe de Luis, y el programa sobre cine Banda Sonora Original.

En septiembre de 2015 deja Radio 4G tras recibir una oferta de Onda Cero. Vuelve a La parroquia y No son horas, programa que ahora presenta cuando no está José Luis Salas, y además pasa a formar parte del equipo de uno de los programas más emblemáticos de la cadena: La rosa de los vientos. En este espacio, dirigió y presentó las secciones "Azul y verde" y "La era digital", además de encargarse de la cuenta de Twitter del programa.

Televisión 
En 2013 la productora Pórtico Audiovisuales le selecciona para presentar el docushow Toc Toc, Con permiso, que emite la Televisión de Galicia. En este formato, se sumerge en las vidas de reconocidas personalidades gallegas como Javier Gutiérrez, José Manuel Parada o Teté Delgado, con el objetivo de mostrar su lado más humano y su día a día. Durante cuatro meses graba la temporada completa, compuesta por doce entregas.

En 2016 se incorpora como colaborador y guionista al exitoso show nocturno Land Rober - Tunai Show que presenta Roberto Vilar en la Televisión de Galicia.

Tras una temporada en Land Rober, en octubre de 2017 comienza a conducir el docu-reality Galicia Is Different en el canal gallego V Televisión. En el programa Álex conoce en profundidad diferentes localidades de la geografía gallega a través de charlas con sus habitantes. La acción se desarrolla con presentador e invitado sentados en un sofá rojo ubicado en un lugar emblemático del pueblo en cuestión.

Prensa 
En 2008 entra a formar parte de la redacción del semanario Gente en Madrid y se encarga de la edición de Arganda y Rivas-Vaciamadrid. En 2010 escribe en el diario en línea El Referente una columna semanal llamada Pierdo vestido, en la que narra sus peripecias en Dublín, donde viviría durante seis meses. Ya en 2016 colabora con la revista Historia de Iberia Vieja firmando el artículo Wolframio: el otro oro negro.

Docencia 
Imparte clases de "Humor y entretenimiento en la radio" en las ediciones 2011/2012 y 2012/2013 del Máster de Radio de la Universidad Rey Juan Carlos.

Podcast 
En junio de 2017, Álex Fidalgo estrena un podcast semanal llamado Lo que tú digas. Cada martes se publica un episodio en el que Fidalgo charla de forma distendida con invitados de los más diversos ámbitos, sin guion ni corsés de ningún tipo. La duración media de las conversaciones es de dos horas, llegando alguna a superar las tres horas. 

Han sido protagonistas del programa, entre otros, el actor Santiago Segura, el escritor Fernando Sánchez Dragó, el cocinero Alberto Chicote, el ex gánster y atracador de bancos Daniel Rojo, los científicos Ángel Carracedo, Jorge Mira y José Miguel Mulet Salort, el representante de Corea del Norte Alejandro Cao de Benós, el presidente de la Iglesia de la Cienciología en España Iván Arjona, los cineastas Isabel Coixet y Rodrigo Cortés y los humoristas Berto Romero, José Mota, Dani Rovira, Andrés Pajares, Juan Carlos Ortega y Arturo González-Campos.

En agosto de 2018, Fidalgo publicó dos de los episodios más aplaudidos y comentados del podcast: uno con el cirujano reconstructivo de fama internacional Pedro Cavadas y otro con el histórico narcotraficante gallego Laureano Oubiña. En julio de 2020, el periodista vitoriano Íker Jiménez eligió Lo que tú digas para volver tras un largo silencio mediático y, entre otras cosas, exponer las razones por las que su exitoso programa Cuarto Milenio había dejado de emitirse en televisión repentinamente y sin explicación durante la pandemia de COVID-19. 

El 13 de noviembre de 2019 salió a la venta su primer libro 'Lo que tú digas', editado por Kailas Editorial, que recoge fragmentos de once de los diálogos más destacados hasta la fecha, así como la historia tras dichas grabaciones y reflexiones de Álex acerca de sus protagonistas.

Por su labor al frente de este programa, Juan Carlos Ortega dedicó a Álex Fidalgo un artículo en El periódico de Catalunya titulado El mejor entrevistador. En el diario El País definieron a Fidalgo como "el Marc Maron español". 

Algunos de sus entrevistas han sido:

Otros trabajos 
A los quince años, en el año 2000, empieza a escribir y grabar temas de rap con el alias de Shorty Dacosta. Su disco Vendetta Mixtape (2008) es seleccionado por la principal publicación del género, Hip Hop Nation, como una de las ocho mejores maquetas del año.

En 2012 protagoniza el piloto de la serie Entre Líneas, que nunca llegaría a emitirse. La ficción, que finalmente no prosperó, contaba con un elenco plagado de estrellas de la pequeña pantalla: Pilar Bardem, Berta Collado, Cristina Pedroche, Manolo Cal, Roberto Cairo e Iván Massagué son algunas de las caras conocidas del proyecto.

Es un apasionado de la nutrición y la salud, y en 2015 completa un Postgrado en Farmacología, Nutrición y Suplementación en el Deporte por la Universitat de Barcelona.

En 2015 se publica un falso documental en tono de humor, presuntamente dirigido por un cineasta danés, que a través de testimonios de algunos de sus compañeros y conocidos intenta descubrir por qué Alex Fidalgo nunca ha recibido un premio Mestre Mateo en la categoría de mejor comunicador. Está disponible en YouTube.

Referencias

Enlaces externos 
 Página web oficial de Lo que tú digas
 Lo que tú digas con Álex Fidalgo
 ¿Por qué Álex Fidalgo no tiene un premio Mestre Mateo?
 Toc toc, con permiso, en la web de CRTVG.

Locutores de Onda Cero
Periodistas de Galicia
Periodistas de España
Locutores de radio de España
Presentadores de televisión de España
Presentadores de televisión de Galicia
Alumnado de la Universidad Nebrija
Alumnado de la Universidad Rey Juan Carlos
Profesores de la Universidad Rey Juan Carlos
Nacidos en Corcubión